Pale (poble), nació que habita principalment a l'estat Shan de Birmània
 Pale (Bòsnia i Hercegovina), població prop de Sarajevo, plaça forta dels serbis 
 Pale (Cefalònia), antiga ciutat de Cefalònia